Bruno W. Pantel – attore, doppiatore e cabarettista tedesco
 Monique Pantel – critica cinematografica e giornalista francese
 Pauline Schmitt-Pantel – grecista, storica delle religioni e storica della Grecia antica francese
 Sylvia Pantel – politica tedesca